Szegedi Sándor (1825–1882) főgimnáziumi tanár
 Szegedi Sándor (1921–1986) szőlőnemesítő, mezőgazdász, egyetemi tanár, kertészmérnök
 Szegedi Sándor (?) magyar bajnok úszó (1942)
 Szegedi Sándor (1936) repülőmodellező, sportvezető